Музе́й Го́рького — список музеев, посвящённых писателю Максиму Горькому:

 Музей имени Горького — московский музей, созданный при Институте мировой литературы имени Горького в особняке Гагарина на Поварской улице.
 Музей-квартира Горького в Москве — музей, расположенный в особняке Рябушинского, где писатель провёл последние годы жизни.
 Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде — мемориальный музей писателя, созданный в доме, где он проживал с 1902 по 1904 год.
 Литературно-мемориальный музей А. М. Горького — в Казани, в основе музея помещение мемориальной пекарни, где помощником пекаря в 1886—1887 годах работал писатель.
 Музей-вилла А. М. Горького — музей на балтийском курорте Херингсдорф в Германии, где Горький проживал с мая по сентябрь 1922 года и работал над третьей частью автобиографической книги «Мои университеты».

См. также 
 Литературный институт имени Горького
 Парк Горького в Москве